Vlakte van Arafat, gebied in Saoedi-Arabië
 Yasser Arafat, Palestijns leider
 Suha Arafat, weduwe van Yasser Arafat